Livewire ou Live wire peut faire référence à:

 Live wire (électricité)

Art et culture

Cinéma 
  est un film muet britannique avec Ronald Colman
  est un film muet américain avec Johnny Hines
  est un film américain de Harry S. Webb
  est un film britannique de Herbert Brenon
 Live Wires est un film avec The Bowery Boys (1946)
 Explosion immédiate (Live Wire), un film de Christian Duguay avec Pierce Brosnan sorti en 1992

Comics 
 L'un des deux personnages basé sur l'électricité des DC Comics:
 Live Wire (DC Comics), un membre de la Légion des Super-Héros
 Livewire (DC Comics), une ennemie de Superman
 Livewire, un personnage du comics Harbinger
 Livewires, une mini-série de comics publiée par Marvel Comics en 2005.

Musique 

 Live Wire, un album du groupe de rock chrétien Third Day sorti en 2004.
 Live Wire, une chanson d'AC/DC présente sur les albums T.N.T. et High Voltage (version internationale), sorti en 1976 ;
 Live Wire, une chanson de Martha and the Vandellas sorti en single en 1964 ;
 Live Wire, une chanson de Mötley Crüe sur l'album Too Fast for Love sorti en 1981.

Télévision et radio 

 Livewire, une émission américaine des années 1980
 Livewire 1350AM, une chaîne radio basé à Norwich au Royaume-Uni.
 WWF LiveWire, une émission américaine de World Wrestling Federation qui fut diffusé de 1996 à 2001
 Livewire, une chaîne audio initialement développé par Telos et commercialisé par Axia.

Autre 

 Livewire Presents, une entreprise basée à Cork, en Irlande.
 Livewire (software), un pack électronique CAD
 ''LiveWire Professional, un logiciel qui s'occupe des analyses boursières.
 Mountain Dew LiveWire, un soda au goût de citrus et caféiné commercialisé par le groupe PepsiCo
 Livewire Segmentation Technique, une technique de segmentation
 Livewire, le magazine client de l'entreprise ferroviaire britannique GNER
 Livewire (software), un server-side JavaScript qui a eu lieu sur Netscape Enterprise Server, qui a été plus tard acquis par Sun Microsystems et renommé iPlanet.
 Live Wire!, un ordinateur développé par Code Monkeys et publié par SCi Games en 1999.
 Livewire, un forum